

Sigle 
Neue Slowenische Kunst – collettivo artistico sloveno

Aziende 
 NSK – azienda giapponese di componenti automobilistici

Codici 
 NSK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Noril'sk-Alykel' (Russia)